Грэм Макка́рел (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), бронза (, ).
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2004).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу